Dem Kirchenlehrer Albertus Magnus sind folgende Kapellen und Kirchen gewidmet (sortiert nach Ort):

Deutschland 
 St. Albert (Augsburg)
 St. Albertus Magnus (Baddeckenstedt)
 St. Albertus Magnus (Berlin) in Berlin-Halensee
 St. Albertus Magnus (Wiemelhausen) in Bochum
 St. Albertus Magnus (Pennenfeld) in Bonn
 St. Albertus-Magnus (Dersdorf) in Bornheim
 St. Albertus Magnus (Braunschweig)
 St. Albertus Magnus (Düsseldorf)
 St. Albertus Magnus (Leopoldshafen) in Eggenstein
 St. Albertus Magnus (Frauenaurach) in Erlangen
 St. Albertus Magnus (Essen-Katernberg) in Essen
 St. Albert (Frankfurt am Main)
 St. Albert (Freiburg im Breisgau)
 St. Albertus (Gießen)
 St. Albert (Heidelberg)
 St. Albertus Magnus (Bruckhausen) in Hünxe
 St. Albertus Magnus (Köln)
 St. Albertus Magnus (Leversbach) in Kreuzau
 St. Albertus Magnus (Langen)
 St. Albert (Leipzig)
 St. Albertus Magnus (Waldsiedlung) in Leverkusen
 St. Albertus Magnus (Hovestadt) in Lippetal
 St. Albertus Magnus (Styrum) in Mühlheim
 St. Albert (Freimann) in München
 St. Albertus Magnus in Oberesslingen
 St. Albertus Magnus (Ottobrunn) in Ottobrunn
 St. Albertus Magnus (Regensburg)
 Albertus-Magnus-Kirche in Schloss Spindlhof, Markt Regenstauf
 St. Albert (Saarbrücken)
 St. Albertus Magnus (Soest)
 St. Albertus Magnus (Stein)
 St. Albert (Neuwirtshaus) in Stuttgart-Neuwirtshaus
 St. Albert (Lindleinsmühle) in Würzburg

Frankreich 
 St. Albertus Magnus (Paris) der deutschsprachigen Gemeinde in Paris, nicht zu verwechseln mit:
 Saint-Albert-le-Grand de Paris

Italien 
 Sant’Alberto Magno, Rom

Polen 
 Albertus-Magnus-Kirche (Gliwice)

Spanien 
 San Alberto Magno in Madrid

Siehe auch 
 St. Albert
 Kirche des hl. Albert (Kętrzyn) (Hl. Albert Chmielowski)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)